Первая осада Антиохии (1084) — турками-сельджуками.
 Вторая осада Антиохии (1098) — крестоносцами.

См. также 
 Первый крестовый поход